Флаг муниципального образования Бесско́рбненское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4605.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равновеликих вертикальных полос: синего (у древка), жёлтого (в центре) и синего цвета; в центре жёлтой полосы — три звезды синего цвета о восьми лучах в ряд одна над другой; в центре каждой синей полосы — расположенная вертикально рукоятью вверх и лезвием к краю полотнища казачья шашка жёлтого цвета в ножнах. Габаритный размер каждой звезды — 1/6 ширины полотнища, высота каждой шашки — 5/6 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Согласно преданию станица получила своё название в честь иконы скорбящей Богородицы, которая была найдена при закладке церкви. Церковнослужители трактовали появление иконы «скорбящей» Богородицы следующим образом — где есть такая икона, там люди будут жить без всякой скорби. От чего станицу и назвали Бесскорбной.

Три синих восьмиконечных звезды являются символом Богородицы. Синий цвет (лазурь) — цвет Богородицы, этот цвет также символизирует безупречность, добродетель, волю, реку Уруп, на берегах которой расположено поселение и является определяющим цветом линейных казаков, каковыми первоначально были бесскорбненцы.

Жёлтые казачьи шашки в ножнах, аллегорически говорят о воинской доблести, о славном казачьем прошлом, и о первых основателях станицы — линейных казаках.

Жёлтый цвет (золото) — символ сельского хозяйства, величия, достатка и хлеба, процветания, прочности и солнечного света.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд